William Donn de Burgh ( – ), surnommé « Donn » en gaélique (Brun en français) d’où son surnom de Comte Brun, fut seigneur de Connaught et  comte d'Ulster de 1326 à 1333.

Biographie 
William ou Guillaume de Burgh était par son père John de Burgh († 1313), le petit-fils et héritier de Richard Og de Burgh,  comte d'Ulster & seigneur de Connaught, mort en 1326 et par sa mère Élisabeth de Clare, l'héritier des droits de la famille de Clare dans le Connacht. 

En novembre 1332 à Greencastle, (Comté de Donegal) près du Lough Foyle il capture et laisse mourir de faim son cousin de la branche cadette Walter de Burgh, fils aîné de William Liath de Burgh (mort en 1324). L’année suivante le 6 juin, il est lui-même assassiné par vengeance à Belfast par des meurtriers menés par sir Richard de Mandeville époux de Gylle Burke (de Burgh), la sœur de sa victime.

Ces doubles meurtres sont à l’origine de la « Guerre Civile des Burgh » qui opposa diverses factions de la Famille de Bourg et qui se solda par le partage des territoires irlandais qu’elle contrôlait.

Famille et descendance 

William Donn de Burgh épousa, le , Maud, une fille d'Henri,  comte de Lancastre, petit-fils du roi Henri III d'Angleterre. Le couple n’eut qu’une seule fille :
 Élisabeth de Burgh,  (née à Carrickfergus le ), comtesse d'Ulster. Après la mort de son père, âgée d'un an elle fut envoyée à la cour d’Angleterre dans l’attente d’épouser Lionel d'Anvers, troisième fils du roi Édouard III d'Angleterre. Leur union donna Philippa, comtesse d'Ulster, épouse d'Edmond Mortimer, par lesquels se fera bien plus tard la succession royale d'Angleterre (Édouard IV en 1461, par sa grand-mère Anne Mortimer, petite-fille de Philippa et Edmond).

Notes et références

Sources 
 , édition du .

Bibliographie 
 Goddard Henry Orpen Ireland under the Normans Oxford at the Clarendon Press (1968). Volume IV (1216-1333), chapitre XXXVI " The Earldom of Ulster 1271-1315 "  130-158 & tableau généalogique 158.

Naissance en 1312
Décès en juin 1333
Comte de la pairie d'Irlande
William
Décès à 20 ans
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata
Comte d'Ulster